Jolibois ist der Nachname von:
 Christian Jolibois (* 1948), französischer Autor, Schauspieler, Regisseur
Pierre Jolibois (1884–1954), französischer Chemiker